Пензенский государственный аграрный университет (ПГАУ) — государственный университет в городе Пензе, основанный в 1951 году.

История 
Распоряжением от 21 сентября 1950 года № 15192/Р Совет Министров СССР разрешил Министерству высшего образования организовать в городе Пензе на базе лесотехнического техникума Пензенский сельскохозяйственных институт. 16 ноября 1995 года институт реорганизован в Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. Приказом Минсельхоза России № 536 от 1 декабря 2016 года Пензенская государственная сельскохозяйственная академия была преобразована в Пензенский государственный аграрный университет.

Факультеты и кафедры 

 Агрономический факультет (основан в 1952 году):
 Кафедра «Почвоведение, агрохимия и химия»;
 Кафедра «Общее земледелие и землеустройство»;
 Кафедра «Селекция, семеноводство и биология растений»;
 Кафедра «Растениеводство и лесное хозяйство»;
 Инженерный факультет (основан в 1952 году):
 Кафедра «Механизация технологических процессов в АПК»;
 Кафедра «Основы конструирования механизмов и машин»;
 Кафедра «Технический сервис машин»;
 Кафедра «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика»;
 Кафедра «Физика и математика»;
 Кафедра «Философия, история и иностранные языки»;
 Технологический факультет (основан в 1951 году):
 Кафедра «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза»;
 Кафедра «Ветеринария»;
 Кафедра «Производство продукции животноводства»;
 Кафедра «Переработка сельскохозяйственной продукции»;
 Кафедра «Физическое воспитание»;
 Экономический факультет (основан в 1979 году):
 Кафедра «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»;
 Кафедра «Организация и информатизация производства»;
 Кафедра «Управление, экономика и право»;
 Кафедра «Финансы»;

Направления подготовки 

 Направления бакалавриата:

 Направления специалитета:

 Направления магистратуры:

 Направление аспирантуры:

Ректоры университета 
В различные годы университетом руководители ректоры (директора):

 Кирилл Фёдорович Виденин (1950—1955);
 Григорий Владимирович Гуляев (1955—1965);
 Фёдор Андреевич Жарков (1965—1968);
 Николай Мусеевич Ибрагимов (1969—1973);
 Геннадий Борисович Гальдин (1973—1994);
 Александр Фёдорович Блинохватов (1994—2004);
 Владимир Дмитриевич Коротнев (2004—2013);
 Виктор Николаевич Кувайцев (2013—2014);
 Олег Николаевич Кухарев (с 2015 года).

Диссертационные советы 

При университете существует два диссертационных совета:
 Диссертационный совет Д 220.053.01
Принимает защиту докторских и кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям:
 06.01.01 — Общее земледелие, растениеводство
 06.01.05 — Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
 Диссертационный совет Д 220.053.02
Принимает защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям:
 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства
 05.20.03 — Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Оценка качества образования 

Проведенное исследование международным информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, показало, что по уровню показателей независимой оценки качества образовательной деятельности университет находится на 23 месте в общем рейтинге 503 организаций высшего образования России и на 3 месте в рейтинге 54 организаций высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт университета 
 
 В России проведена независимая оценка качества деятельности госвузов 

Университеты Пензы
Пензенский государственный аграрный университет